Hénin steht für:

 Hénin (Adelsgeschlecht)
 Kanton Hénin-Beaumont, französische Verwaltungseinheit in der Region Hauts-de-France
 Hénin-Beaumont, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Hénin-sur-Cojeul, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Hénin ist der Familienname folgender Personen:

 Isabel Hénin (* 1973), deutsche Diplomatin
 Jacky Hénin (* 1960), französischer Politiker
 Jean V. de Hénin (1499–1562), Graf von Boussu und Vogt von Valenciennes
 Maximilien de Hénin-Liétard (1542–1578), Graf von Boussu und Herr von Beuvry
 Thomas Philippe Wallrad d’Hénin-Liétard d’Alsace-Boussu de Chimay (1679–1759), flämischer Geistlicher, Erzbischof von Mecheln und Kardinal

Siehe auch:
 Henin